Баджра́нг Пуния (, , ) — индийский борец вольного стиля, чемпион Азии и Азиатских игр, призёр чемпионатов мира. Награждён индийским орденом Падма Шри в 2019 и спортивными премиями Арджуна (2015) и  Раджив Ганди Кхел Ратна (2019).

Биография 
Родился в 1994 году в деревне Худан округа Джаджар штата Харьяна. Борьбой начал заниматься в 7 лет под влиянием своего отца. В 2015 году семья переехала в Сонипат, где он смог пользоваться услугами местного спортивного комплекса. Работает контролёром на железной дороге.

Спортивная карьера 
В 2010 и 2011 годах становился чемпионом Азии среди кадетов. В 2012 году стал серебряным призёром чемпионата Азии среди юниоров.

С 2013 года стал соревноваться среди взрослых, и сразу завоевал бронзовые медали чемпионата мира и чемпионата Азии. В 2014 году завоевал серебряные медали Азиатских игр, Игр Содружества и чемпионата Азии. В 2016 году выиграл чемпионат Содружества. В 2017 году стал чемпионом Азии, чемпионом Содружества, чемпионом Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях и завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди борцов в возрасте до 23 лет. В 2018 году стал чемпионом Азиатских игр, чемпионом Игр Содружества и бронзовым призёром чемпионата Азии. На чемпионате мира того же года в Будапеште в финальной схватке уступил японскому борцу Такуто Отогуро и стал серебряным призёром чемпионата мира.

В 2019 году во второй раз стал чемпионом Азии, набрав десять очков в последнюю минуту финального матча с казахстанцем Саятбеком Окасовым и победив в итоге со счётом 12:7. На предолимпийском чемпионате мира в Нур-Султане Пуния дошёл до полуфинала, где проиграл Даулету Ниязбекову из Казахстана, завоевав в итоге бронзовую медаль. 

В 2020 и 2021 годах становился серебряным призёром чемпионатов Азии.

Примечания

Ссылки 
  (данные по ЧМ-2013 с ошибкой в написании имени)

Борцы по алфавиту
Борцы Индии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Азии по вольной борьбе
Чемпионы Азиатских игр по борьбе
Чемпионы Игр Содружества по борьбе
Лауреаты премии Арджуна
Лауреаты Раджив Ганди Кхел Ратна